

Geografia

Klos – città della Prefettura di Dibër
Klos – comune della Prefettura di Elbasan

Persone
Elmar Klos – regista e sceneggiatore ceco
Karol Kłos – pallavolista polacco
Romuald Andrzej Klos – attore polacco
Stan Klos – imprenditore, ex cestista e politico statunitense
Stefan Klos – ex calciatore tedesco
Tomasz Kłos – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco

Pagine correlate 
Clos – pagina di disambiguazione